XFT est un sigle qui peut désigner :

 XFT (pour X FreeType), une bibliothèque pour exploiter les polices antialiasées ;
 XFT (eXchange For Travel), une langage basé sur XML, élaboré pour faire office d'outil de communication entre les acteurs du tourisme ;
 XFT (eXchange For Travel), une association qui se charge du développement, de la documentation et de la promotion du langage XFT).

Voir aussi 
 Northrop XFT, un prototype d'avion de chasse américain